Ми́ли Смит (; ) — шотландская и британская кёрлингистка.

В составе женской команды Великобритании чемпионка , участница зимней Универсиады 2019. В составе женской сборной Шотландии . Чемпионка Шотландии.

Играет в основном на позиции второго.

Достижения 
 : золото ().
 : золото ().
 : золото (), серебро ().
 : серебро ().
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи известных шотландских кёрлингистов. Её отец — Дэвид Смит, чемпион мира и Европы. Её старший брат Кайл Смит — чемпион Шотландии, вице-чемпион Европы, был скипом мужской сборной Великобритании на . Младший брат, Кэмерон «Кэмми» Смит, играет в команде Кайла на позиции первого.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 The Roaring Game Blog  (публикации с тэгом «Team Jackson»)
 TEAM Jackson — Scotland | Perth Ladies International Curling 2017
 
 
 Видео:
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Кёрлингисты Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу